Senyera (flaga) - Flaga Katalonii.
 Senyera (Walencja) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Walencja, w Walencji.